Rignac è il nome di alcuni comuni francesi:

 Rignac – Aveyron
 Rignac – Lot